д’Альбе́р де Люи́н () — французская дворянская фамилия, может означать:
 д’Альбер де Люин, Мари-Шарль-Луи (1717—1771) — французский военачальник, рыцарь орденов короля.
 д’Альбер де Люин, Шарль (1578—1621) — фаворит французского короля Людовика XIII.
 д’Альбер де Люин, Шарль-Филипп (1695—1758) — пэр Франции, рыцарь орденов короля, мемуарист.
 См. также 
 д’Альбер